Crescent puede referirse a:

Lugares 
Estados Unidos
Crescent City (California), ciudad incorporada del condado de Del Norte, California.
Área micropolitana de Crescent City.
Crescent City North, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Del Norte, California.
Crescent Mills, lugar designado por el censo en el condado de Plumas, California.
Crescent Beach, lugar designado por el censo en el condado de San Juan, Florida.
Crescent City (Florida), ciudad en el condado de Putnam, Florida.
Crescent City (Illinois), villa en el condado de Iroquois, Illinois.
Municipio de Crescent (condado de Iroquois, Illinois)
Crescent (Iowa), ciudad en el condado de Pottawattamie, Iowa.
Municipio de Crescent (condado de Pottawattamie, Iowa)
Crescent Springs (Kentucky), ciudad en el condado de Kenton, Kentucky. 
Crescent (Luisiana), lugar designado por el censo en la parroquia de Iberville, Luisiana.
La Crescent (Minnesota), ciudad en el condado de Houston, Minnesota.
Municipio de La Crescent (condado de Houston, Minnesota)
Crescent Valley (Nevada), lugar designado por el censo en el condado de Eureka, estado estadounidense de Nevada.
Calle Crescent (línea Jamaica), estación en la línea Jamaica del Metro de Nueva York.
Crescent (Oklahoma), ciudad en el condado de Logan, Oklahoma.
Municipio de Crescent (condado de Allegheny, Pensilvania)
Crescent (Washington), área no incorporada en el condado de Clallam, Washington.
Crescent Beach (Washington), área no incorporada en el condado de Clallam, Washington.
Crescent (Wisconsin), pueblo en el condado de Oneida, Wisconsin.

Reino Unido
Royal Crescent, edificio de un conjunto de viviendas pareadas en la ciudad de Bath, Inglaterra.

Otros usos 
Crescent Air Cargo, aerolínea de carga con base en Chennai, India.
Crescent City Radio, estación de radio por internet ubicada en Nueva Orleans, Luisiana.
Guy-Crescent Fagon, médico y botánico francés.
Ruby Crescent, personaje de 666 Satan.